Tsjetsjeense Oorlog kan verwijzen naar:

 De Eerste Tsjetsjeense Oorlog, 1994—1996
 De Tweede Tsjetsjeense Oorlog, 1999—2009